La ragazza del treno (The Girl on the Train) – romanzo del 2015 di Paula Hawkins
The Girl on the Train – film del 2013 diretto da Larry Brand
La ragazza del treno (The Girl on the Train) – film del 2016 diretto da Tate Taylor